Ракув:

 Ракув — городской район в Ченстохове в Польше.
 «Ракув» — польский футбольный клуб из Ченстоховы.
 Ракув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Келецкий повят, Свентокшиское воеводство.
  — село в Келецском повяте, бывшее центром движения польских братьев.

См. также 
 Ченстохова-Ракув — остановочный пункт в Ченстохове, городской район Ракув.